Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Popp che ha battuto in finale Axel Pretzsch 6-3, 1-6, 6-2.

Teste di serie 

 David Prinosil (quarti di finale)
 Assente
 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Joan Balcells (primo turno)

 Sargis Sargsian (semifinali)
 Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
 Assente
 Ota Fukárek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2001